Лэм, Лам ( или Lam):

 Лэм, Джон Дэвид (род. 1935) — американский композитор.
 Лэм, Каролина (1785—1828) — британская аристократка и писательница.
 Лэм, Уильям, 2-й виконт Мельбурн (1779—1848) — британский государственный деятель, 27-й и 30-й премьер-министр Великобритании в 1834 году и с 1835 по 1841 год.
 Лэм, Чарлз (1775—1834) — поэт, публицист и литературный критик эпохи романтизма, один из крупнейших мастеров жанра эссе в истории английской литературы.
 Лэм, Элиза (1991—2013) — девушка, убитая в Лос-Анджелесе в начале 2013 года.
 Лэм, Элизабет Сёрл (1917—2005) — американский поэт, «первая леди американского хайку».

См. также 
 Лэмб
 Lamb (значения)

Примечания